Honorius může být:

 Honorius (císař) – římský císař na přelomu 4. a 5. století
 Honorius I. – papež
 Honorius II. – papež
 Honorius III. – papež
 Honorius IV. – papež
 Honorius Augustodunensis († kolem 1151), Honorius z Autun, francouzský církevní spisovatel
 Martin Honorius Czechura – český teolog a filosof
 Honorius S. F. Grey (česky snědovec), rod rostlin z čeledi hyacintovité, někdy slučovaný do rodu snědek (Ornithogalum L.) 
 Otto Honorius z Egkhu – olomoucký prelát